Іларіо́нове — селище міського типу Синельниківського району Дніпропетровської області. Є центром Іларіонівської селищної ради.
Населення за переписом 2001 року становить 8495 осіб.
Населення на 2017 рік становило 10079 осіб.

Географічне розташування 

Селище міського типу Іларіонове знаходиться біля витоків річки Маячка, примикає до села Іванівка, за 1 км від смт Сад. Через селище проходять автомобільні дороги  і , залізниця, станція Іларіонове.

Історія 
Виникло 1875 р. під час прокладання залізниці як станція Іванівка (за прізвищем відставного прапорщика Іванова). У 1897 році перейменовано в Іларіонове — на честь великого землевласника в Катеринославській губернії графа Іларіона Івановича Воронцова-Дашкова, якому в районі тільки цієї станції належало 9 000 десятин землі.

В 1938 році присвоєно статус селище міського типу.

Економіка 
 ТОВ «Нівада-7».
 Кондитерський цех.
 Цех з виробництва запасних частин до побутової техніки.

Об'єкти соціальної сфери 
 Школа I—III ст.
 Школа I—II ст.
 3 дитячих садочка.
 Філія музичної школи.
 Лікарня.
 Поліклініка
 Маркет ТПП
 Аврора
 Делві
 Олійниця

Пам'ятки 
В околицях селища розкопані кургани з похованнями епохи бронзи (III—I тисячоліття до н. е.) і скіфські кургани (IV—III ст. до н. е.).

Транспорт 
Залізнична станція Іларіонове на лінії Нижньодніпровськ-Вузол — Синельникове. Автобусне сполучення з Дніпропетровськом та Синельникове.

Постаті 
 Овчаренко Олександр Григорович (1974—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Джерела 
 
 Сайт Верховної Ради України
 Погода в смт Іларіонове

Література 
 Іларіо́нове // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974. — том Дніпропетровська область / А.Я. Пащенко (голова редколегії тому), 1969 : 959с. — С.773-774

Селища міського типу Дніпропетровської області
Іларіонове
Іларіонівська селищна рада
Археологія Синельниківського району
Бронзова доба Дніпропетровської області
Кургани Дніпропетровської області
Скіфські кургани Дніпропетровської області